Neumaier ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Neumaier (1912–1983), katholischer Pfarrer und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus

 Georg Neumaier (* 1966), österreichischer Ringer
 Josef Neumaier (* 1958), deutscher Sportschütze
 Karl Neumaier (1898–1999), österreichischer Kartograph
 Kathrin Neumaier (* 1985), deutsche Volleyballspielerin
 Lambert Neumaier (1910–?), österreichischer Eishockeyspieler 
 Leonore Schwarz-Neumaier (1889–1942), österreichische Opernsängerin (Alt)
 Markus Neumaier (* 1965), deutscher Volksschauspieler
 Michael Neumaier (* 1958), deutscher Facharzt für Laboratoriumsmedizin und Klinischer Chemiker
 Otto Neumaier (* 1951), österreichischer Philosoph
 Peter Neumaier (* 1967), deutscher Leichtathlet
 Robert Neumaier (1885–1959), deutscher Fußballspieler
 Sinan Neumaier-Süngüoğlu (* 1990), österreichisch-türkischer Fußballspieler
 Thomas Neumaier (* 1948), deutscher Konzeptkünstler

Siehe auch:
 Neumayer, Neumair, Neumayr, Neumeier, Neumeyer